Вальдевердеха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 67 км². Население — 722 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 117 км.

История 
Город основан в 1678 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо